Сатун — естуарій на східному узбережжі Андаманського моря
 Сатун — місто в Таїланді
 Сатун — провінція Таїланду